Гераклитов — фамилия.

Известные носители:
 Гераклитов, Александр Александрович (1867—1933) — саратовский историк-краевед, профессор.
 Гераклитов, Фёдор Ермолаевич (1852—1878) — революционер-народник.

Примечания